|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Wuhan (officieel Wuhan Open) van 2016 vond plaats van zondag 25 september tot en met zaterdag 1 oktober 2016 in de Chinese stad Wuhan. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het toernooi was sterk bezet: 34 speelsters uit de top 40 namen eraan deel.

Titelverdedigster Venus Williams was het zesde reekshoofd. Zij bereikte de derde ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Svetlana Koeznetsova.

De als eerste geplaatste Angelique Kerber bereikte eveneens de derde ronde. Daarin verloor zij van de latere winnares.

Het veertiende reekshoofd, Petra Kvitová uit Tsjechië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tiende geplaatste Slowaakse Dominika Cibulková in twee dominerende sets (6–1 en 6–1). Kvitová wist voor de tweede keer het toernooi van Wuhan op haar naam te schrijven, na een eerdere zege in 2014. Het was haar achttiende WTA-titel, de eerste van 2016.

De Belgische Yanina Wickmayer versloeg de Amerikaanse Shelby Rogers en bereikte zo de tweede ronde – daarin moest zij haar meerdere erkennen in het zevende reekshoofd, de Spaanse Carla Suárez Navarro.

Geplaatste speelsters 
 Rang per 19 september 2016

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|
|-
|align="right"|

|}
Titelverdedigsters Martina Hingis en Sania Mirza hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hingis speelde samen met Coco Vandeweghe – zij waren het vierde reekshoofd, maar verloren meteen hun openingspartij (in de tweede ronde). Mirza en haar partner Barbora Strýcová, als derde geplaatst, bereikten de finale.

Het eerste reekshoofd, Caroline Garcia en Kristina Mladenovic, strandde ook bij hun eerste optreden.

Het als vijfde geplaatste duo Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Sania Mirza en Barbora Strýcová in twee sets. Het was hun zevende gezamenlijke titel. De Amerikaanse Mattek-Sands had daarnaast al veertien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Šafářová vier.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Wuhan 2016
Wuhan